Diocesi di Eraclea – a Eraclea, nell'odierna provincia di Venezia (Italia)
Diocesi di Eraclea di Pelagonia – a Eraclea di Pelagonia (o Heraclea Lyncestis), presso l'odierna Bitola (Repubblica di Macedonia)
Diocesi di Eraclea al Latmo – a Eraclea al Latmo, presso l'odierna Kapikeri (Turchia) 
Diocesi di Eraclea Pontica – a Eraclea Pontica, presso l'odierna Karadeniz Ereğli (Turchia)
Diocesi di Eraclea Salbace – a Eraclea Salbace, presso l'odierna Makuf (Turchia)
Arcidiocesi di Eraclea di Europa – a Eraclea di Europa (o Perinthos), presso l'odierna Marmara Ereğlisi (Turchia)

Pagine correlate
Eraclea (disambigua)